Acinacodus — род ранних вымерших млекопитающих. Ископаемые остатки известны из отложений раннего мелового периода Западной Сибири (Кемеровская область, Шестаково 1). Пока описан только один вид — A. tagaricus, являющийся типовым для этого рода. Установлено, что передние нижние моляроподобные зубы у Acinacodus сменялись в онтогенезе, как у Gobiconodon и Sinoconodon.

Филогения 
Кладограмма дана по работе  Marisol Montellano, James A. Hopson, James M. Clark (2008) and Gao et al. (2010).

См. также 
 Список родов мезозойских млекопитающих

Примечания 

Вымершие млекопитающие
Млекопитающие мелового периода
Фоссилии из меловых отложений России
Фоссилии, описанные в 2010 году